

Geografia

Austria 
 Laab – frazione di Naarn im Machlande, comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Laab im Walde – comune nel distretto di Mödling (Bassa Austria)

Slovacchia 
 Laab – antico nome tedesco di Láb, comune nel distretto di Malacky (Bratislava)

Pagine correlate 
Lab